Đorđić (en serbe : Ђорђић ; transcrit en français Djordjic) est un nom de famille d'origine serbe dérivé du prenom Đurađ (« Georges » en français), notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Bojan Đorđić (né en 1982), footballeur suédois ;
 Petar Đorđić (né en 1990), handballeur serbe ;
  (né en 1957), footballeur yougoslave ;
  (né en 1948), footballeur yougoslave ;
 Zoran Đorđić (né en 1966), handballeur serbe.

Notes et références